Slot Drottningholm, een slot in Zweden
 Drottningholm (plaats), een plaats in de buurt van dit slot
 Drottningholm (schip, 1905), een Zweeds schip dat in WOII als hospitaalschip dienstdeed